FK Panevėžys is een Litouwse voetbalclub uit de stad Panevėžys.

Erelijst 
Pirma lyga (D2)
 2018
 Beker van LitouwenWinnaar: 2020
Finalist: 2021Litouwse Supercup 2021

 Seizoen na seizoen 

 In Europa 
 #Q = #kwalificatieronde, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .Uitslagen vanuit gezichtspunt FK Panevėžys

Totaal aantal punten voor UEFA Coëfficiënten: 0.5

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Litouwen
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende spelers
 Paulius Janušauskas, (2016—2021)
 Rafael Ledesma, (2018–2019) 
 Sebastián Vásquez Gamboa, (2018–2021)

Externe link 
 Website
 alyga.lt (A lyga 2020)

Panevėžys